Vanderaerden ist der Familienname folgender Personen:

Eric Vanderaerden (* 1962), belgischer Radrennfahrer
Gert Vanderaerden (* 1973), belgischer Radrennfahrer
Michael Vanderaerden (* 1987), belgischer Radrennfahrer